Mein Schulfreund ist ein Affe (Originaltitel: My Gym Partner’s a Monkey) ist eine US-amerikanische Zeichentrickserie, die zwischen 2005 und 2008 produziert wurde.

Handlung 
Nach einem bürokratischen Missgeschick wird der zwölfjährige Adam Löwe aus Versehen auf die Charles-Darwin-Gesamtschule geschickt. Dort sind alle Schüler und Lehrer Tiere und damit ist Adam der einzige menschliche Schüler unter ihnen. Schnell findet er heraus, dass an dieser Schule das Recht des Stärkeren gilt.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wurde zwischen 2005 und 2008 von den Cartoon Network Studios unter der Regie von Tim Cahill und John McIntyre in den Vereinigten Staaten produziert. Dabei sind 4 Staffeln mit 55 Doppelfolgen entstanden. Die Musik stammt von Shawn K. Clement.

Erstmals wurde die Serie am 26. Dezember 2005 auf Cartoon Network ausgestrahlt. Die deutsche Erstausstrahlung fand am 27. November 2008 auf Cartoon Network Deutschland statt.

Episodenliste

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4

Weblinks 
 
 
 Mein Schulfreund ist ein Affe auf der deutschen Seite von Cartoon Network

Zeichentrickserie
Fernsehserie (Vereinigte Staaten)
Fernsehserie der 2010er Jahre
Fernsehserie der 2000er Jahre